En France, plusieurs routes départementales portent le numéro 772.

Anciennes routes nationales 
La route départementale 772 correspond à :
 l'ex-RN 772 dans la Loire-Atlantique, en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan

Autres routes 
 Dans le Puy-de-Dôme, la route départementale 772 relie Gerzat au Cendre.

Voir aussi 
 Routes départementales de France
 Routes d'Ille-et-Vilaine
 Routes de la Loire-Atlantique
 Routes du Morbihan
 Routes du Puy-de-Dôme

772